Republik China (auch Nationalchina oder National-China) steht für:

 Republik China (1912–1949), gesamtchinesischer Staat
 Republik China (Taiwan) auf der Insel Taiwan ab 1949
 Neuorganisierte Regierung der Republik China, pro-japanische Marionettenregierung in China von 1940 bis 1945

Siehe auch:
 Volksrepublik China auf dem Festland (seit 1949)